

Persone 
Andrea Nugent (1968) – nuotatrice canadese
David Nugent (1985) – calciatore inglese
Elliott Nugent (1896-1980) – attore, scrittore e regista cinematografico statunitense
Ted Nugent (1948) – chitarrista e cantante rock statunitense

Laval Nugent von Westmeath (1777-1862) – feldmaresciallo austriaco di discendenza irlandese

Altro 
Nugent – album discografico di Ted Nugent (1982)